Sogn ist
 Sogn (Landschaft), ein traditioneller Distrikt im westlichen Norwegen im Fylke Sogn og Fjordane
 Sogn (Norwegen), die norwegische Bezeichnung für eine Kirchengemeinde
 Sogn (Dänemark), die dänische Bezeichnung für eine Kirchengemeinde
 ein Gebiet im Osloer Stadtteil Nordre Aker
 Sogn Gieri (Kirche), ein rätoromanisches Wort für Heiliger